Miejscowości w USA:
 Waddington – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Waddington – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
Gminy w USA:
 Waddington (ang. Waddington Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence

Zobacz też 
 David Waddington – brytyjski polityk i prawnik
 Dave Waddington – amerykański trójboista siłowy i strongman
 Conrad Waddington – biolog brytyjski
 Charles Pendral Waddington – francuski filozof
W Wielkiej Brytanii:
 Waddington – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Waddington – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)